Мораль-де-Калатрава () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Калатрава. Занимает площадь 188,4 км². Население — 5701 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

Города-побратимы 
  Шерв-Ришмон (Франция, с 1993)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Moral de Calatrava
 Información y noticias de Moral de Calatrava
 informacion del aceite de oliva virgen extra de la localidad

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля
Города Сьюдад-Реаля